

Patronyme 

 Franz Eck (1774-1804), un violoniste allemand ;
 Heinz-Wilhelm Eck (1916-1945), un commandant allemand d'U-boot pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jean-Georges Eck (1795-1863), un fondeur de bronze français ;
 Johannes Eck (1486-1543), un théologien catholique du  ;
  (1494-1554), un autre théologien, protestant, du  ;
 Johnny Eck (1911-1991), un acteur et phénomène de foire américain ;
 Lambert Engelbert van Eck (1754-1803), un homme politique néerlandais ;
 Werner Eck (1939-), historien et épigraphiste allemand de l'Antiquité.

Toponymie 

 Deutsches Eck (Coin allemand), le nom d'un promontoire à Coblence, où la Moselle rejoint le Rhin ;
 Neuhausen ob Eck, une commune de Bade-Wurtemberg (Allemagne) ;
 Loch Eck, un loch situé au nord de Dunoon, dans la région d'Argyll and Bute en Écosse.

Bâtiment 
 Abbaye Maria Eck, abbaye allemande située à Siegsdorf, en Bavière.

Sigle 

ECK peut désigner :
 Energo Chromo Kinèse, une discipline ésotérique pseudo-scientifique.

Abréviation 
Eck est une abréviation qui peut désigner :
 Eckankar,  un nouveau mouvement religieux, reprenant diverses pratiques et croyances de l'hindouisme, du sikhisme et du soufisme.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme